Eine vCard ist eine „elektronische Visitenkarte“, die ein Benutzer mit einem Mausklick direkt in das Adressbuch seines E-Mail-Programms oder Personal Information Manager übernehmen kann. vCards können in HTML-Seiten eingebettet, als Dateianhänge zu einer E-Mail verschickt werden oder als QR-Code vorliegen. Mobiltelefone und PDA verwenden auch vCards, um Kontaktinformationen zu speichern und mit IrDA oder Bluetooth auszutauschen.

Geschichte und Bezeichnung 
Anfang der 1990er Jahre gründeten Apple, AT&T, IBM und Siemens das Versit Consortium, um gemeinsame Standards unter anderem für den Austausch persönlicher Daten (engl. personal data interchange, PDI) zu entwickeln. 1996 veröffentlichte das Versit Consortium die Spezifikation für vCard in der Version 2.1 und für vCalendar in der Version 1.0. Der Buchstabe v in vCard steht dabei nicht für „Visitenkarte“, sondern für den Herausgeber Versit.

Ende 1996 löste sich das Konsortium auf und übertrug alle Rechte an vCard an das Internet Mail Consortium (IMC).

Inhaltstyp 
Der standardisierte Inhaltstyp (MIME-Type) einer vCard lautet ab Version 4.0 der vCard-Spezifikation:
 text/vcard

Anderslautende Inhaltstypen gelten als überholt, beispielsweise:
 text/x-vcard
 text/directory;profile=vCard
 text/directory

In einigen SyncML-Dokumentationen in Bezug auf vCard 3.0 wurde fälschlicherweise statt text/x-vcard der MIME-Type text/vcard verwendet – und diesem Beispiel wurde in verschiedenen Implementierungen gefolgt – obwohl letzterer erst mit Version 4.0 standardisiert wurde.

Eigenschaften 
Viele E-Mail-Programme können Kontaktdaten als vCard lesen und exportieren. Jedoch ist die Unterstützung oft fehlerhaft; eine vCard, die mit einem bestimmten Programm erstellt wurde, kann für ein anderes Programm unlesbar sein: Umlaute können verlorengehen etc. wenn Inhalte nicht gemäß den Spezifikationen mit den notwendigen Zeichensatz-Informationen abgespeichert werden. Eine vCard kann z. B. in der Version 2.1 die Adresse und den Namen mit unterschiedlichen Zeichensätzen speichern und muss den Zeichensatz jeweils angeben; eine Information ohne Angabe des Zeichensatzes sollte in Version 2.1 nur ASCII-Zeichen enthalten. Ab Version 3.0 sollte, ab Version 4.0 muss die gesamte Datei in UTF-8 codiert werden. Derzeit bietet das IMC keinen offiziellen Test, mit dem die Qualität einer vCard geprüft werden kann, oder eine Liste der Produkte, die vCards (zuverlässig) unterstützen.

Die übliche Dateinamenserweiterung für vCard-Dateien ist *.vcf = „vCard file“.

Spezifikation 
vCard definiert nach der Referenzspezifikation RFC 6350 (August 2011) die folgenden Objekttypen.

Eine vCard wird als einfache, unformatierte Textdatei gespeichert. Diese besteht aus einem oder mehreren vCard-Objekten, die durch die Begrenzungen BEGIN:VCARD und END:VCARD eingeschlossen werden. Alle vCards müssen die VERSION-Eigenschaft enthalten, die die vCard-Version spezifiziert. VERSION muss direkt auf BEGIN folgen (außer im vCard-2.1-Standard, wo es überall innerhalb der vCard vorkommen darf). Die Inhalte der vCard bestehen aus einzelnen Eigenschaften und deren Attributen. Die Eigenschaften können in beliebiger Reihenfolge wie folgt definiert werden:

EIGENSCHAFT[;PARAMETER]:Attribut[;Attribut]

  = unterstützt und erforderlich
  = unterstützt, nicht erforderlich
  = als Eigenschaft nicht länger unterstützt da jetzt als Parameter innerhalb anderer Eigenschaft nutzbar
  = Sonderfall, unterstützt

Zusätzliche vCard-Eigenschaften 
In verschiedenen separaten Spezifikationen werden zusätzliche vCard-Eigenschaften definiert.

vCard-Erweiterungen 
vCard unterstützt individuelle Erweiterungen, diese beginnen mit dem Präfix X-. Einige von ihnen sind:

Beispiele

vCard 2.1 

BEGIN:VCARD
VERSION:2.1
N:Mustermann;Erika;;Dr.;
FN:Dr. Erika Mustermann
ORG:Wikimedia
ROLE:Kommunikation
TITLE:Redaktion & Gestaltung
PHOTO;JPEG:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Erika_Mustermann_2010.jpg
TEL;WORK;VOICE:(0221) 9999123
TEL;HOME;VOICE:(0221) 1234567
ADR;HOME:;;Heidestrasse 17;Koeln;;51147;Deutschland
EMAIL;PREF;INTERNET:erika@mustermann.de
REV:20140301T221110Z
END:VCARD

vCard 3.0 

BEGIN:VCARD
VERSION:3.0
N:Mustermann;Erika;;Dr.;
FN:Dr. Erika Mustermann
ORG:Wikimedia
ROLE:Kommunikation
TITLE:Redaktion & Gestaltung
PHOTO;VALUE=URL;TYPE=JPEG:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Erika_Mustermann_2010.jpg
TEL;TYPE=WORK,VOICE:+49 221 9999123
TEL;TYPE=HOME,VOICE:+49 221 1234567
ADR;TYPE=HOME:;;Heidestraße 17;Köln;;51147;Germany
EMAIL;TYPE=PREF,INTERNET:erika@mustermann.de
URL:http://de.wikipedia.org/
REV:2014-03-01T22:11:10Z
END:VCARD

vCard 4.0 

BEGIN:VCARD
VERSION:4.0
N:Mustermann;Erika;;Dr.;
FN:Dr. Erika Mustermann
ORG:Wikimedia
ROLE:Kommunikation
TITLE:Redaktion & Gestaltung
PHOTO;MEDIATYPE=image/jpeg:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Erika_Mustermann_2010.jpg
TEL;TYPE=work,voice;VALUE=uri:tel:+49-221-9999123
TEL;TYPE=home,voice;VALUE=uri:tel:+49-221-1234567
ADR;TYPE=home;LABEL="Heidestraße 17\n51147 Köln\nDeutschland":;;Heidestraße 17;Köln;;51147;Germany
EMAIL:erika@mustermann.de
REV:20140301T221110Z
END:VCARD

Artikel zu vCard-kompatiblen Programmen 

Manche Programme verwenden intern eine Datenbank mit einer Import-Methode für vCards, andere verwenden vCards als Dateiformat. Ein Export als vCard ist nicht immer möglich und die Unterstützung der Versionen 2.1, 3.0, 4.0 ist uneinheitlich:
 address manager
 Android
 Symbian
 Apple Adressbuch für macOS
 combit Relationship Manager
 EGroupware
 Kontact
 Lotus Notes, Lotus Organizer
 Gmail
 Microsoft Outlook (eingeschränkt, nur der erste Kontakt wird importiert)
 Mozilla Thunderbird, mit Erweiterung MoreFunctionsForAddressBook .vcf-Datei-Editor oder CardBook
 Novell Evolution und GroupWise
 Nextcloud
Open-Xchange
 ownCloud
 Roundcube
 SOGo
 Palm Desktop
 The Bat
 Trillian
 Horde (Framework)
 weitere Personal Information Manager (PIM)

Darüber hinaus bieten aktuelle Mobiltelefone einiger Hersteller die Möglichkeit, das Telefonbuch als vCard zu speichern, was den Datenabgleich (bspw. unter Linux) bedeutend komfortabler machen kann.

Siehe auch 
 LDAP Data Interchange Format
 iCalendar (vCalendar)
 MeCard (QR-Code)

Weblinks 
 RFC 6350 Definition vCard Version 4.0 (IETF)
 RFC 2426 Definition vCard Version 3.0 (IETF)
 RFC 2425 Definition vCard Version 2.1 (IETF)
 Adressdaten als Microformat, hcard

Einzelnachweise 

Datenformat